Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Detroit 1976, facente parte del WTA Tour 1976, ha avuto come vincitrici Mona Guerrant e Ann Kiyomura che hanno battuto in finale Chris Evert e Betty Stöve 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Rosie Casals /  Françoise Dürr (primo turno)
 Chris Evert /  Betty Stöve (finale)

 Isabel Fernández /  Mima Jaušovec (semifinali)
 Mona Guerrant /  Ann Kiyomura (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Detroit 1976